Бори́с Алекса́ндрович Бря́нский (1928, Москва — 1972, там же) — русский советский поэт-песенник, переводчик.

Биография 
Родился 19 августа 1928 года. Сын поэта Саши Красного и актрисы Нины Фёдоровны Брянской (в девичестве и по сцене Вильнер; 1905—1987). Учился в московской средней школе № 135, откуда был исключён за неуспеваемость; окончил школу рабочей молодёжи.

Песни на стихи Бориса Брянского исполняли Эдита Пьеха («Вечные звёзды», перевод), Георг Отс («Балтийский вальс», «Когда покидаешь Таллин», «Лесная девушка» и «Вечернею порой»), Клавдия Шульженко («Да-да-да» и «Песня о маленькой девочке»), Аида Ведищева («Если б я была тобой»), Лидия Клемент и Николай Копылов («Песня о Ленинграде»), Людмила Гурченко («Пойми») и другие.

В декабре 1972 года (предположительно) покончил жизнь самоубийством, бросившись под электричку. Похоронен на Новом Донском кладбище.

Семья 
Дважды был женат. Первая супруга — литературовед Мария Михайлова, вторая — Аудра из города Паневежис.

Сестра — Инна Александровна Брянская (1938—2014), филолог, работала в журнале «Октябрь». Брат — Юрий Александрович Брянский (род. 1934), учёный в области машиностроения, доктор технических наук.

Сборники стихов 
 Доброта. М.: Советская Россия, 1972.
 Окна распахнуты настежь. М.: Советский писатель, 1980.

Дискография 
 Стихи и песни Бориса Брянского (1973)

Песни 

 Ай-лю-ли (Л. Лядова) Ирина Бржевская, Людмила Лядова, Тамара Миансарова
 Аллея любви (А. Бабаджанян) Николай Щукин
 В дорогу (М. Фрадкин) Леонид Кострица
 В ночь под Новый Год (Е. Птичкин) Олег Анофриев
 Весёлый охотник (Г. Подэльский) Александра Коваленко
 Весёлый человек (Л. Лядова) Капиталина Лазаренко
 Вечернею порой (Г. Подэльский) Георг Отс
 Вспомни меня (Э. Хагагортян) Мария Лукач
 Где же ты, мой милый (Г. Цабадзе) Нани Брегвадзе
 Говорящее письмо (С. Кац) Виктория Иванова
 Да, да, да (С. Кац) Клавдия Шульженко
 Дальний рейс (Д. Львов-Компанеец) Евгений Кибкало
 Еду к тебе трамваем (З. Куртич — Я. Одров) Гелена Великанова, Нина Пантелеева
 Если б я была тобой (В. Шаинский) Аида Ведищева
 Зимняя серенада (Г. Подэльский) Георг Отс
 Как бы мне влюбиться (В. Шаинский) Алла Пугачёва
 Кисанька (Л. Лядова) Мария Лукач
 Когда покидаешь Таллин (Г. Подэльский) Георг Отс
 Когда хочется петь (В. Людвиковский) Олег Анофриев
 Колыбельная мужу (Л. Лядова) Маргарита Суворова
 Комары (Г. Подэльский) Георг Отс
 Кто ты (кубинская народная песня в переводе Б. А. Брянского) Александра Коваленко, Клавдия Шульженко
 Лесная девушка (Г. Подэльский) Георг Отс
 Мой Ленинград (Т. Маркова) Лидия Клемент, Николай Копылов, Леонид Утёсов
 Москва — Париж (Т. Маркова) Леонид Утёсов
 Мудрец и любовь (А. Бабаджанян) Владимир Трошин
 Мужской разговор (Т. Маркова) Леонид Утёсов
 Нам весело (Л. Лядова) Ирина Бржевская
 Не надо (Ю. Владимиров) Клавдия Шульженко
 Новый год идёт (Е. Птичкин) Олег Анофриев
 Песня о дружбе (Л. Лядова) Людмила Лядова
 Песня о маленькой девочке (А. Лустиг) Клавдия Шульженко
 Песня радости (Л. Лядова) Капиталина Лазаренко, Гюлли Чохели
 Песня советского шофёра дальнего следования (Д. Львов-Компанеец)
 Поют и танцуют друзья (В. Рубашевский) Мария Лукач
 Радуга-дуга (Л. Лядова) Иосиф Кобзон, Людмила Лядова
 Ромашка (Е. Жарковский) А. Матюшина
 С огоньком (Л. Лядова) Людмила Лядова
 Светлана (Д. Львов-Компанеец) Владимир Трошин, вокальный квартет «Аккорд»
 Спортлото (Л. Лядова) Владимир Макаров
 Сто дорог (В. Рубашевский) Мария Лукач
 Студенческая песня (В. Людвиковский) ВК «Аккорд»
 Часы (В. Людвиковский) Майя Кристалинская и Владимир Трошин
 Этот Новый Год (Е. Птичкин) Майя Кристалинская

Примечания

Литература 
Фурцева Е. «Я плачу только в подушку». Откровения «первой леди СССР», — стр. 210

Ссылки 
 https://www.liveinternet.ru/users/daniloff15/post321911406/ САША КРАСНЫЙ И БОРИС БРЯНСКИЙ

Поэты-песенники СССР
Переводчики поэзии на русский язык
Русские поэты
Самоубийцы
Похороненные на Донском кладбище